Barum peut faire référence à :
 Barum, commune allemande dans l'arrondissement de Lunebourg, en Basse-Saxe ;
 Barum, commune allemande dans l'arrondissement d'Uelzen, en Basse-Saxe.

Voir aussi 
 Barum Continental, filiale de Continental AG